Улица Ле́нина (прежние названия — Морска́я, Замо́рская, Аму́рская) — улица в Правобережном округе города Иркутска, одна из двух главных и одна из старейших улиц города. Расположена в историческом центре между параллельными ей улицами Марата и Сухэ-Батора. Начинается от пересечения с улицей Нижняя Набережная, заканчивается пересечением с улицей Тимирязева.

История 
Морская улица возникла в XVIII веке. К 1858 году называлась Заморской. 28 мая 1858 года был подписан русско-китайский Айгунский договор, который признавал границу между Россией и Китаем по реке Амур. В августе 1858 года для встречи генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьёва, подписавшего договор и получившего титул «Амурского», при въезде на улицу Заморскую были выстроены триумфальные Амурские ворота. Улица Заморская стала называться Амурской.

В советский период улица получила имя В. И. Ленина.

В 2008 году была расширена проезжая часть улицы Ленина.

В 2009 году на улице появились аншлаги с её историческим названием.

24 ноября 2013 года по улице прошла эстафета Олимпийского огня.

Общественный транспорт 
Улица Ленина является центральной транспортной артерией города, по ней осуществляют движение все виды иркутского общественного транспорта: трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси.

Здания и сооружения 

Нечётная сторона
 1А — резиденция Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, Законодательного собрания Иркутской области.
 3 — Институт социальных наук, Геологический факультет Иркутского государственного университета.
 5 — Иркутский областной художественный музей.
 5А — Иркутский авиационный техникум.
 11 — Байкальский государственный университет.
 13, 23 — Иркутский театр юного зрителя.
 21 — гостиница «Горняк».

Чётная сторона
 8 — Евразийский лингвистический институт.
 14Б — здание Администрации г. Иркутска, резиденция Мэра Иркутска, Городской думы Иркутска.
 16 — Главное управление Центрального банка России по Иркутской области.
 18 — офисный центр (бывшая гостиница «Сибирь»).
 20 — Иркутский областной гериатрический центр.
 38 — Поликлиника № 2.
 Памятник Ленину (скульптор Н. В. Томский).
 46 — торговый центр «Вояж».
 48 — дворец спорта «Труд».
 56 — школа № 15.

Примечания

Литература 
 Козлов И. И. Улица Ленина // Козлов И. И. Путеводитель по Иркутску. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1982. — С. 43—62. — 192 с. — Тираж 50000 экз.
 Колмаков Ю. П. По улице Ленина. — Иркутск, 1985. — 26 с.
 Попова Р. Улица — дорога к Байкал-морю: улица Ленина // Земля Иркутская. — 2001. — № 16. — С. 37—47.

Ссылки 
 Улица Ленина на сайте Иркипедия
 Улица Ленина на сайте Мемориальные доски и памятники Иркутска
 Вебкамера на перекрёстке улиц Ленина и Карла Маркса

Ленина
Исторический центр Иркутска
Улицы, названные в честь Владимира Ленина